Salto Grande (en ) peut faire référence à :

 Salto Grande, ville située dans l'État de São Paulo au Brésil ; 
 Salto Grande, chute d'eau située sur le río Paine au Chili ;
 , qui enjambe le rio Uruguay et relie l'Uruguay à l'Argentine.
 Barrage de Salto Grande, barrage situé sur le rio Uruguay